La Coupe Davis 2008 est la  de ce tournoi de tennis professionnel masculin par nations. Les rencontres se déroulent du 6 février au 2 décembre dans différents lieux.

L'Espagne remporte son  grâce à leur victoire en finale face à l'Argentine par trois victoires à une.

Contexte 
Le "Groupe Mondial" de l'édition 2008 de la Coupe Davis met aux prises 16 équipes sélectionnées en fonction de leurs résultats durant l'édition précédente :
 les nations ayant atteint les quarts de finale (),
 les nations ayant remporté leur match de barrage ().

Le tournoi se déroule en parallèle dans les groupes inférieurs des zones continentales, avec pour enjeu d'accéder au groupe supérieur. Un total de 120 nations participent à la compétition :
 16 dans le "Groupe Mondial",
 25 dans la "Zone Amérique",
 35 dans la "Zone Asie/Océanie",
 44 dans la "Zone Afrique/Europe".

Déroulement du tournoi 
La rencontre entre l'Espagne et l'Argentine a lieu à Mar del Plata, en l'absence du leader de l'équipe espagnol et numéro 1 mondial Rafael Nadal, victime d'une tendinite à un genou. Les points de la victoire furent apportés par Feliciano López et Fernando Verdasco. Lopez bat Juan Martín del Potro le premier jour et le double bat la paire Calleri-Nalbandian. Verdasco apporte le point décisif en battant José Acasuso dans une ambiance très hostile de la part du public argentin après le forfait de Del Potro en raison d'une contracture. Acasuso, connait alors sa deuxième défaite dans un match décisif en finale après celle de 2006 à Moscou contre Marat Safin. 

Cette finale fut un échec pour les Argentins, qui espéraient bien empocher enfin leur premier trophée. Mais l'ambiance dans l'équipe menée par Alberto Mancini n'était pas excellente : le leader David Nalbandian eut des mots sévères pour son cadet Juan Martin Del Potro. La télévision annonça même que Nalbandian et Calleri en étaient venus aux mains après leur défaite en double.

Emilio Sánchez était le capitaine espagnol. Au cours de cette campagne, il fit jouer six joueurs : Rafael Nadal, Fernando Verdasco, David Ferrer, Feliciano López, Tommy Robredo et Nicolás Almagro.

Résultats

Groupe mondial 
Les nations vaincues au  jouent leur maintien pour le groupe mondial lors du tour de barrage. Les autres sont directement qualifiées pour le groupe mondial 2009.

Tableau 
Les nations numérotées sont les têtes de série, selon le classement de la fédération internationale de tennis au 24 septembre 2007.

* les équipes qui se rencontrent pour la  dans l'histoire de la compétition tirent au sort la nation qui reçoit.

Matchs détaillés

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Finale 
La finale de la Coupe Davis 2008 se joue entre l'Argentine et l'Espagne.

Barrages

Résumé 
Les barrages voient s'affronter les nations ayant perdu au  du "Groupe Mondial" (GM) et les vainqueurs des "Groupe I" de façon aléatoire. Les nations victorieuses sont qualifiées pour le groupe mondial 2009. Les nations vaincues participent au "Groupe I" de leur zone géographique. Les barrages se déroulent en même temps que les demi-finales : du 19 au 21 septembre.

* les équipes qui se rencontrent pour la  dans l'histoire de la compétition tirent au sort la nation qui reçoit.

Matchs détaillés

Notes et références 
 Feuilles de matches

 Autres références

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe Davis
 Saison 2008 de l'ATP
 World Team Cup 2008
 Fed Cup 2008

Liens externes 
  Site officiel
  Site officiel de l'ATP

Navigation 

2008
Tennis masculin en 2008